Численность населения Кабардино-Балкарии по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Население 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Плотность населения 
Плотность населения —  чел./км2 (). По этому показателю республика занимает 10-е место среди субъектов Российской Федерации. Но население в республике размещено неравномерно. Так, выше 2500 метров постоянное население отсутствует, а большинство населения субъекта проживает в предгорной и равнинной зонах республики.

Наибольшая плотность населения наблюдается в городских округах (Нальчик, Прохладный, Баксан). Среди районов самая высокая плотность населения в Урванском районе, самая низкая — в Черекском районе.

Национальный состав

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 10 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):
  Республиканский центр,  чел.
  от 20 000 до 60 000 чел.
  от 10 000 до 20 000 чел.
  от 5000 до 10 000 чел.
  от 3000 до 5000 чел.

Примечания 

Кабардино-Балкария